Накасима () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Накасима, Кадзуки (род. 1959) — японский драматург, сценарист.
 Накасима, Мика (род. 1983) — японская певица и актриса.
Накасима, Миэ (род. 1986) — японская хоккеистка на траве.
 Накасима, Сихо (род. 1978) — японская сноубордистка, выступающая в хафпайпе.